Imię i nazwisko Alfred Jones nosili lub noszą m.in.:
 Alfred Jones (fl. 1885–1915) – brytyjski trener piłkarski, prowadził Small Heath
 Alfred Jones  (ur. 1946) – amerykański bokser, medalista olimpijski z 1968

Zob. też:
 Alfred Stowell Jones (1832–1920) – brytyjski oficer, odznaczony Krzyżem Wiktorii
 Alfred Winslow Jones (1900–1989) – australijski finansista, twórca koncepcji funduszu hedgingowego